Milano spara è il primo street album del rapper milanese Montenero, pubblicato nel 2007.

Tracce 
 Milano spara  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 
 5 minuti  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 
 Boom boom boom  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 
 Il nuovo che avanza  (Testi: Montenero - Musica: Sano) 
 Non so niente  (Testi: Montenero, Don Joe, Vincenzo da Via Anfossi - Musica: Don Joe e Deleterio) 
 36 barre  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 
 Così e basta  (Testi: Montenero, Don Joe, Vincenzo da Via Anfossi - Musica: Don Joe) 
 Amarezza  (Testi: Montenero, Fat Fat Corfunk - Musica: Fat Fat Corfunk) 
 Let's Talk It Over  (Testi: Montenero, Sgarra - Musica: Don Joe) 
 Chi ci ferma  (Testi: Montenero, Jake La Furia, Gué Pequeno, Marracash - Musica: Deleterio) 
 Gioventù Bruciate  (Testi: Montenero, Deleterio - Musica: Deleterio) 
 Storie  (Testi: Montenero - Musica: FatFatCorFunk) 
 So che dal cielo  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 	
 Lacrime  (Testi: Montenero - Musica: Rako Alma) 
 Nomi e cognomi  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 
 Non vi chiedo perdono  (Testi: Montenero - Musica: Jake La Furia) 
 Cuore di pietra  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 
 Straight Murder  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe) 
 Un uomo  (Testi: Montenero - Musica: Don Joe)

Note

Collegamenti esterni